64-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 64-я параллель северной широты
 64-я параллель южной широты

См. также 
 64-й меридиан восточной долготы
 64-й меридиан западной долготы